Командний чемпіонат світу із шахів 1993, що проходив з 24 жовтня по 3 листопада 1993 року в Люцерні (Швейцарія).
Переможцями чемпіонату стали шахісти збірної США.

Регламент 
 Команда складається з 6 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 ходів
 Розподіл місць:
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Найбільша кількість матчевих очок;
 Особиста зустріч
 Особистий результат на вищих шахівницях:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очки
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очки
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очки
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч із швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Учасники 

Представники Африканської зони (Єгипет та Алжир) відмовилися від участі.

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Василь Іванчук () — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Віктор Корчной () — 61,1 % (5½ з 9 очок)
 Олексій Широв () — 61,1 % (5½ з 9 очок)
 Друга шахівниця:
 Володимир Маланюк () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Володимир Акопян () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Олексій Єрмолінський () —58,3 % (3½ з 6 очок)
 Третя шахівниця:

 Пен Сяомінь () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Євген Барєєв () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Борис Гулько () — 58,3 % (3½ з 6 очок)
 Четверта шахівниця:
 Сергій Долматов ()  — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Лі Веньлян () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Григорій Кайданов () — 57,1 % (4 з 7 очок)
 Перша резервна шахівниця:
 Олексій Дрєєв () — 83,3 % (5 з 6 очок)
 Джоель Бенджамін () — 83,3 % (5 з 6 очок)
 Ашот Анастасян () — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Друга резервна шахівниця:
 Карл Торстейнс () — 80,0 % (4 з 5 очок)
 Сергій Надирханов ()  — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Ларрі Крістіансен ()  — 66,7 % (4 з 6 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Василь Іванчук () — 2807 
 Джоель Бенджамін () — 2792 
 Олексій Дрєєв () — 2782

Примітки

Посилання 
 3rd World Team Chess Championship: Lucerne 1993  

Шахові турніри 1993
Командний чемпіонат світу із шахів
Шахові змагання у Швейцарії
Жовтень 1993
Листопад 1993